O termo Ermida de Santo Amaro pode referir-se a:

 Ermida de Santo Amaro, localizada na freguesia de Ribeirinha, concelho de Angra do Heroísmo, nos Açores.
 Ermida de Santo Amaro, localizada no concelho de Vila Franca do Campo, nos Açores.
 Ermida de Santo Amaro, situada no Concelho de Lagos.
 Ermida de Santo Amaro, na freguesia da Almagreira, concelho da Vila do Porto, nos Açores.

Desambiguação